Az 1942-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenhatodik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Csokor WSC 36, 2. Csokor KáSC 27, 3. WMKASE 26, 4. Csokor Borbás 25, 5. Csokor Schmoll 21, 6. Csokor Elzett 16, 7. Felten SC 11, 8. Dreher HSK 8, 9. Csokor Pesterzsébet 5, 10. Csokor Kelenföld 5 pont.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1942.12.29. (tabella, II. osztály)
Kézilabdázás 1970/5. és 6. szám (Sportmúzeum könyvtára)

N1942
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag